Ludvík I. bylo jméno těchto panovníků:

Císařové a králové
 Ludvík I. Pobožný (778–840) – římský císař (813–840), franský král (814–840) a vévoda bavorský (817–829)
 Ludvík I. Veliký (1326–1382) – uherský král (1342–1382) a polský král (1370–1382)
 Ludvík I. Neapolský (1339–1384) – titulární neapolský král a vévoda z Anjou 1360–1384
 Ludvík Bonaparte (1778–1846) – jako Ludvík I. holandský král 1806–1810
 Ludvík I. Bavorský (1786–1868) – bavorský král 1825–1848
 Ludvík I. Portugalský (1838–1889) – portugalský král 1861–1889
 Ludvík I. Španělský – španělský král
 Ludvík I. Etrurský – etrurský král

Vévodové
 Ludvík I. Bavorský – bavorský vévoda a rýnský falckrabě
 Ludvík I. Orleánský – orleánský vévoda

Knížata
 Ludvík I. Břežsko-Lehnický – břežský a lehnický kníže

Hrabata, markrabata a lantkrabata
 Ludvík I. Durynský – durynský lantkrabě
 Ludvík I. Flanderský – flanderský, neverský a rethelský hrabě
 Ludvík I. Württembersko-Urašský – württembersko-urašský hrabě

Rozcestníky - panovník